«Скудерия Альфа Таури», или просто «Альфа Таури» (), — команда- конструктор, выступающая в чемпионате «Формулы-1» начиная с 2020 года. Это одна из двух команд в «Формуле-1», (первая Red Bull и вторая Alpha Tauri) принадлежащих австрийской компании по производству напитков Red Bull GmbH. Дебют новой команды в гонках после ребрендинга Toro Rosso должен был состояться на Гран-при Австралии 2020 года, но из-за мировой вспышки пандемии COVID-19, гонка была отменена. Первая гонка команды «Альфа Таури» после изменения в календаре чемпионата состоялась на Гран-при Австрии 2020 года. Изменения в названии вызваны в связи с продвижением модного бренда AlphaTauri. Согласно заявлениям Франца Тоста и Хельмута Марко, Scuderia AlphaTauri больше не является дочерней и юниорской командой для обкатки молодых пилотов, а станет сестринской командой Red Bull Racing.

Scuderia AlphaTauri стала третьей командой в истории «Формулы-1», представляющей модный бренд в качестве конюшни конструктора Формулы-1. До этого такими командами были Benetton, которая участвовала с лета 1986 года до лета 2001 года, прежде чем была продана Renault и «Андреа Мода Формула», которая участвовала в чемпионате мира 1992 года, результаты который были очень плохими (в середине сезона, через неделю после Гран-при Бельгии 1992 года, FIA World Motor Sport Council приостановил участие «Андреа Мода Формула» на оставшуюся часть чемпионата).

История

Происхождение 

В сентябре 2019 года команда Toro Rosso подала заявку на изменение своего названия в чемпионате «Формулы-1» начиная с сезона 2020 года.  года было объявлено, что команда будет выступать под названием AlphaTauri. Данное названия взято для продвижения Red Bull GmbH своего нового модного бренда одежды AlphaTauri. Название AlphaTauri («Альфа Тельца») так же отдаёт дань уважения компании-основателю, Red Bull («Красный Бык»), так как прежнее название команды Toro Rosso с итальянского также переводится как «красный бык». Таким образом, четырнадцатилетняя история команды Toro Rosso подошла к своему завершению, передав эстафету новой команде, которая с сезона 2020 года стала полноправной сестринской командой Red Bull Racing.

2020-е

2020 

Дебютный сезон «Альфа Таури» начала с Пьером Гасли и Даниил Квятом. Команда осталась клиентом Honda, которая была партнёром команды и поставщиком двигателей для Toro Rosso с сезона 2018 года. Первая гонка сезона прошла в Австрии. В квалификации Гасли и Квят показали 12 и 13 места соответственно. В гонке Пьер Гасли смог приехать седьмым, Квят из-за лопнувшей покрышки сошёл с дистанции, закончив гонку на 12-м месте. В Штирии Гасли квалифицировался 8-м, но стартовал 7-м из-за штрафа Норриса. Квят квалифицировался 14-м, стартовал на позицию выше из-за штрафа Леклера. В гонке Гасли приехал лишь 15-м, Квят смог набрать первое очко, финишировав десятым. На протяжении следующих четырёх гонок команда стабильно набирает очки(10-е место Квята на Гран-при 70-летия; 7-е, 9-е и 8-е места Гасли в Великобритании, Испании и Бельгии соответственно). Лучшим Гран-при для команды стал Гран-при Италии. Сначала Гасли и Квят завершили квалификацию на 10-м и 11-м месте. На 18-м круге гонки болид Haas Кевина Магнуссена застрял у въезда на пит-лейн. Гасли успевает заехать на пит-стоп. На следующем круге Хэмилтон и Джовинацци получили по 10 секунд штрафа за въезд на закрытый пит-лейн. Через два круга пит-лейн снова открылся, большая часть гонщиков вышла на пит-стоп. Это позволило Гасли занять третье место после Хэмилтона и Лэнса Стролла. На 24-м круге Леклер теряет заднюю часть машины в Параболике и врезается в барьер, сильно повредив болид. Гонка прерывается красными флагами. На 28-м круге гонка возобновилась. Благодаря плохому старту Стролла и штрафу Хэмилтона, Гасли выходит в лидеры, и до конца гонки отбивает атаки Карлоса Сайнса. Пьер Гасли одерживает свою первую победу в карьере и вторую для команды после победы Феттеля на Гран-при Италии 12 лет назад. Также эта победа стала первой для французских гонщиков после победы Оливье Паниса на Гран-при Монако 1996 года. Квят также смог набрать очки, финишировав 9-м. После Монцы последовало ещё несколько хороших гонок (7-е и 8-е места Квята, 9-е, 6-е и 5-е места Гасли). Близки к подиуму болиды Alpha Tauri были на Гран-при Эмилии-Романьи, где Даниил Квят финишировал на 4-й позиции. Для россиянина этот результат стал лучшим в сезоне. В Турции очков набрать не удалось, но на заключительных этапах Гасли приехал 6-м в Бахрейне и 8-м в Абу-Даби, Квят приехал 7-м в Сахире. По итогу сезона команда набрала 107 очков, завершив сезон на 7-м месте. Гасли стал 10-м (75 очков), Квят — 13-м (32 очка). Также команда набрала максимальное количество очков за всю совместную историю команды (Toro Rosso и AlphaTauri).

2021

2022

2023

Результаты выступлений Alpha Tauri в «Формуле-1» 

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| AlphaTauri AT01
!rowspan=3| Honda RA620H 1.6 V6 Turbo hybrid
!rowspan=3| 
||

!!!!!!!!!!!

|-
|align="left"|  Гасли

!!!!!!!!!
!|
|-
|align="left"|  Квят

!!!!!!!!!
!|
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| AlphaTauri AT02
!rowspan=3| Honda RA621H 1.6 V6 Turbo hybrid
!rowspan=3| 
||

!|

|-
|align="left"|  Гасли

!|
|-
|align="left"|  Цунода

!|
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Red Bull RBPTH001 1,6 V6 Т
!rowspan=3| 
||

!|

|-
|align="left"|  Гасли

!|
|-
|align="left"|  Цунода

!|
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| 
!rowspan=3| 
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Ник де Врис

|-
|align="left"|  Цунода

|}

См. также 

 Red Bull GmbH
 Alpha Tauri (бренд)
 Торо Россо (команда «Формулы-1»)
 Ред Булл (команда «Формулы-1»)
 Honda в Формуле 1
 Red Bull

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Alpha Tauri
 Официальный сайт Red Bull GmbH

Команды Формулы-1
Автогоночные команды Италии
Команды Red Bull
Появились в 2020 году в Италии
Фаэнца